USS Princeton — название одноимённых американских авианосцев, носящих имя города Принстон в штате Нью-Джерси, где была одержана победа американских революционеров в одной из битв Войны за независимость США:

 USS Princeton (1843) (1843—1849)
 USS Princeton (1851) (1851—1866)
 USS Princeton (PG-13) (1897—1919)
 USS Princeton (CVL-23) (1943—1944)
 USS Princeton (CV-37) (1945—1970)
  (с 1989)